Voici la liste des planètes mineures numérotées de 233001 à 234000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 233001 à 234000

233001-233100

233101-233200

233201-233300

233301-233400

233401-233500

233501-233600

233601-233700

233701-233800

233801-233900

233901-234000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000